BJ steht als Abkürzung für:

 Back Judge, siehe Schiedsrichter (American Football)
 Benin, ein afrikanischer Staat nach dem Ländercode der ISO 3166-1
 Bergslagernas Järnvägar, ehemalige schwedische Bahngesellschaft
 Black Jackets, eine Jugend- und Rockerbande aus Baden-Württemberg
 Bundesamt für Justiz (Schweiz), eine Schweizer Bundesbehörde
 Busch-Jaeger, deutscher Hersteller von Elektroinstallationstechnik
 Nouvelair Tunisie, tunesische Fluggesellschaft (IATA-Code)

BJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Birmingham
 Kroatien: Bjelovar
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Follo in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Äthiopien
 Slowakei: Okres Bardejov 

Bj bzw. Bj. steht als Abkürzung für:
 Baujahr
Blowjob (Fellatio)

bj steht für:
 Banjo, in Besetzungslisten zeitgenössischer Musik
 .bj, die Top-Level-Domain von Benin

Abkürzung